Almedina steht für:
 Almedina (Ciudad Real), eine Gemeinde der spanischen Provinz Ciudad Real
 Almedina (Coimbra), eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Coimbra

Almedina ist der Name folgender Personen:
 Fernando Yáñez de la Almedina (~1480–~1526), spanischer Maler in der Renaissance